Collegio uninominale Puglia - 10 – collegio uninominale italiano per la Camera
 Collegio uninominale Puglia - 07 – collegio uninominale italiano per il Senato